Boca grande na španjolskom znači "velika usta".

Naselja
Bocagrande, Kolumbija
Boca Grande, Florida, SAD
Boca Grande, Venezuela

Ostalo 
Boca Grande Key, otok, dio Florida Keys, SAD
 Boca Grande (zaljev), zaljev u Venezueli